Arthopyreniaceae es una familia de hongos liquenizados con ubicación taxonómica incierta en la clase Dothideomycetes.

Referencias 

Pleosporales